Вильчес () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Вильчес, Андрес (род. 1992) — чилийский футболист.
 Вильчес, Вальтер (род. 1982) — перуанский футболист.
 Вильчес, Жорди (род. 1979) — испанский актёр.
 Вильчес, Оскар (род. 1986) — перуанский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Вильчес, Хорди (род. 1979) — испанский актёр.
 Вильчес, Эктор (род. 1926) — уругвайский футболист.

Другое 
 Вильчес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.